Il doppio del torneo di tennis U.S. Women's Hard Court Championships 1988, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrici Lori McNeil e Helena Suková che hanno battuto in finale 6–3, 6–7, 6–2 Rosalyn Fairbank e Gretchen Magers.

Teste di serie
 Lori McNeil /  Helena Suková (campionesse)
 Rosalyn Fairbank /  Gretchen Magers (finale)
 Mary Lou Daniels /  Candy Reynolds (quarti di finale)
 Jo Durie /  Sharon Walsh-Pete (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Women's Hard Court Championships 1988